DTTZ bezeichnet
 den ICAO-Code des Flughafens Tozeur-Nefta
 das Deutsche Tischtennis-Zentrum

Abkürzung